Vibe steht für:

 Vibe, ein ehemaliges amerikanisches Musik/Entertainment-Magazin
 Vibe (Album), Album des deutschen Rappers Fler
 Novell Vibe, ein Softwareprodukt der Firma Novell

Vibe ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Vibe (1913–1998), dänischer Zoologe
 Johan Vibe (auch: Johan Wibe; 1748–1782), norwegischer Dichter
 Lasse Vibe (* 1987), dänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 DJ Vibe
 Vibes
 Wibe